Кријанза има више значења:

 Кријанза, Бачоко 3264 (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кријанза, Ектор Боркез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику